MB, Mb eller mb kan syfta på:

 Mb (lok) – svenskt elektriskt lok
 MB – en multipel av byte, se megabyte
 MB – postkod för en provins i Kanada, se Manitoba
 MB – en tidigare militär totalförsvarsmyndighet på högre regional nivå i Sverige, se Militärbefälhavare
 MB – en balk i svensk lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999, se Miljöbalken
 MB – ett amerikanskt varumärke för spel, skapat av Milton Bradley Company
 Mb – en multipel av bit, se megabit
 M/B – en ishockeyklubb i sydvästra Stockholm, se Mälarhöjden/Bredäng Hockey
 MB – ett bilmärke, sse Mercedes-Benz
 MB – en svensk tidning, se Morgon-Bladet
 MB BS – akademisk examen i Storbritannien och i Australien